Karlsten kan avse:

 Karlstens fästning – en fästning på Marstrandsön i Kungälvs kommun
 Karlsteen – en svensk adelsätt